Název Hlinsko má více sídel:
 Hlinsko (Hlinsko v Čechách), město v okrese Chrudim
 Hlinsko (okres Přerov), obec v okrese Přerov
 Hlinsko (hradiště) – ostrožní hradiště u vsi Hlinsko
 Hlinsko (Rudolfov) (Hlinsko u Vráta), část města Rudolfov v okrese České Budějovice
 Hlinsko pod Hostýnem, část města Bystřice pod Hostýnem v okrese Kroměříž

Podobné názvy 
 Hlinský potok

Externí odkazy